

Patronyme 
Pehlivan est un nom de famille turc dérivé du persan پهلوان (pehlevān) signifiant « champion, héros, homme fort ». Il est notamment porté par :
 Barış Pehlivan (né en 1983), un journaliste et écrivain turc ;
 Fatma Pehlivan (née en 1957), une femme politique belge ;
 Ferhat Pehlivan (né en 1988), un boxeur turc ;
 Yasin Pehlivan (né en 1989), un footballeur autrichien.

Cinéma 
 Pehlivan (1964), un film français de Maurice Pialat (1964) ;
 Pehlivan (1984), un film turc réalisé par Zeki Ökten.

Patronyme turc
Homonymie de titre